Ыбынвож (устар. Ыбын-Вож) — река в России, течёт по территории Койгородского района Республики Коми. Устье реки находится в 13 км по левому берегу реки Ыбани на высоте 134 м над уровнем моря. Длина реки составляет 14 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вычегда от истока до города Сыктывкар, речной подбассейн реки — Вычегда. Речной бассейн реки — Северная Двина.

Код объекта в государственном водном реестре — 03020200112103000018884.

Примечания 

Бассейн Сысолы
Реки Койгородского района